Per Fredrik Bremberg, född Per Fredrik Lindquist 21 juni 1973 i Västertälje, är en svensk före detta ishockeyspelare som avslutade karriären i Haninge Anchors HC. Bremberg bär smeknamnet "Linkan" som är ett arv från namnet Lindquist som är hans mors efternamn. Han tog sedan sin fars efternamn - Bremberg.

Spelarkarriär 
Bremberg har spelat mer än 18 elitseriesäsonger varav 15 i Djurgårdens IF. Bremberg har spelat i NHL för Edmonton Oilers.

Brembergs bästa elitseriesäsong i karriären var 2006/2007. Den 13 februari  passerade han Kenta Nilsson som Djurgårdens främste poänggörare under en säsong. Två dagar senare nådde Bremberg ännu en milstolpe då han gjorde sin 500:e elitseriematch med Djurgården i segermatchen mot Timrå IK. När säsongen räknades samman stod Bremberg som segrare i poängligan före Mora IKs Pavel Brendl.

Bremberg har sammanlagt gjort flest poäng under grundserien i Elitserien genom tiderna, något han uppnådde den 29 januari 2009. I mars 2013 meddelade Bremberg att han avslutar sin karriär.

Meriter
 Guldhjälmen 
 Rinkens riddare 
 Elitseriens poängkung säsongen 2006-07 (tvåa 2008-09)
 SM-guld med Djurgårdens IF 1991
 SM-silver med Djurgårdens IF 1992, 1998

Klubbar
  Haninge Anchors HC 2013-2014
 Djurgårdens IF 2012-2013
  Timrå IK 2011 - 2012 
  HV71 2010 - 2011
  Jokerit 2009-2010
  Djurgårdens IF 2002-2009 
  Malmö Redhawks 2000-2002
  HC Davos 1999-2000
  Hamilton Bulldogs 1998-1999 
  Edmonton Oilers 1998-1999 
  Djurgårdens IF 1990-1998 
  Huddinge IK 1989-1990
  Djurgårdens IF (pojklag)
  AIK Ishockey (pojklag)
  IFK Tumba (moderklubb)

Statistik

Klubbkarriär

Källor

Bremberg lägger av

Externa länkar
 DIF Hockeys spelarinfo om Bremberg
 Eurohockey's spelarinfo om Bremberg

Svenska ishockeyspelare
Födda 1973
Män
Spelare i Djurgården Hockey
Spelare i HV71
Spelare i Malmö Redhawks
Spelare i Edmonton Oilers
Spelare i Jokerit
Levande personer
Spelare i Huddinge IK
Spelare i Hamilton Bulldogs (1996–2015)
Spelare i Nacka HK
Spelare i Timrå IK
Personer från Södertälje kommun
Spelare valda i NHL Entry Draft 1991
Spelare valda av New Jersey Devils i NHL Entry Draft